Лязгино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Лязгино — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Лязгино — посёлок разъезда в Лысьвенском городском округе Пермского края.
 Лязгино — деревня в Томском районе Томской области.